Новоникольское — деревня в Пильнинском районе Нижегородской области России, входит в состав Медянского сельсовета.

История 
Один из старейших населённых пунктов региона.

XVII век 
Первые документальные сведения о Новоникольском относятся к концу  XVII веку как о владении стольника Левашова — селе Новое Никольское и деревне Петряксы.

XVIII век 
В течение XVIII века село Новое Никольское принадлежало Левашовым, в середине века часть населения деревни Петряксы перевели в село (о чём упомянуто в ревизских сказках 1762 года). В конце XVIII века село лишилось своей церкви и сменило свой статус на сельцо.

XIX век 
В XIX веке жители сельца Ново-Никольского прихожане храма Иоанна Богослова в селе Каменка.

По описаниям селений Симбирской губернии за 1859 год количество жителей было следующим «село Никольское (Новое село) — 41 двор, 162 мужчины, 178 женщин».

В результате административной реформы 1861 года сельцо Ново-Никольское (Новое Село) входит в состав Знаменской волости Курмышского уезда Симбирской губернии.

XX век 
Согласно информации их сборника «Постановления и распоряжения Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета IX созыва и его Президиума. РСФСР. ЦИК. Созыв (9)» за 1922 год об упразднении Курмышского уезда, сельцо Новоникольское и другие населённые пункты Каменской волости отнесены к составу Сергачского уезда.

В 1929 - 1930 годах в составе Сергачского района Арзамасского округа.

К 30-м годам XX века численность населения выросла, что отразилось в создании нового населённого пункта — деревня Елховка.

На 1 января 1966 года в составе Романовского сельсовета.

На 1 января 1975 года в составе Каменского сельсовета.

XXI век 
В 2001 году в составе Каменской сельской администрации:

код территории - 22245822004

число хозяйств - 60

число жителей - 102

Население 

В «Ведомости Симбирского наместничества за 1780 год» указано число ревизских душ в селе:

"село Ново-Никольское – 194 ревизских душ (помещичьих крестьян)".

Примечания 
2. https://rusneb.ru/catalog/000202_000006_210321%7c7A01997C-E7A1-4144-B3A6-F93C1CA5FF8F/

Населённые пункты Пильнинского района